Атара́ксия ( — «невозмутимость, хладнокровие, спокойствие») — душевное спокойствие, невозмутимость, безмятежность, по мнению некоторых древнегреческих философов, достигаемая мудрецом.

В учениях представителей различных направлений философии понятие атараксии занимало различное место. Отмечается, что своим появлением существительное «атараксия» обязано Демокриту. Что касается прилагательного «невозмутимый» (), то оно используется Аристотелем в этике для определения таких добродетелей, как сдержанность и мужество. Наибольшее же развитие понятие «атараксия» получило в эпикуреизме и скептицизме.

В различных традициях скептицизма (у Пиррона и его последователей, а также у скептиков платоновской академии) атараксия тесно связана с тем, что обозначается термином «эпохе» (), то есть с воздержанием от суждений. При этом одни представители скептицизма считают конечной целью атараксию (Секст Эмпирик), а другие — эпохе (Аркесилай). Атараксия у скептиков описывает состояние разума, а не чувств: испытывая подобно другим людям боль и удовольствие, скептик воздерживается от суждений о том, хорошо это или плохо.

У Эпикура атараксия связана не с воздержанием от суждения, а с удовольствием (): Эпикур определял удовольствие как отсутствие телесной боли и душевных страданий и тревог. Тревоги в душе возникают из-за ложных мнений о богах и смерти, которые вызывают у людей страх. Избавляет от ложных мнений трезвое рассуждение, приводящее к атараксии. Атараксия — это сосредоточение на самом общем и главном, считает Эпикур.

В стоицизме атараксия часто близка апатии.

В современной практической психологии — состояние полного отсутствия страха (как правило, после пережитого эмоционального стресса).

См. также 
 Эвтюмия
 Апатия

Примечания

Ссылки 
 
 

Античная философия
Понятия этики
Психические состояния
Греческие философские термины